Simpson County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Simpson County (Kentucky)
Simpson County (Mississippi)